L'expression banc de Sable peut se référer à:

Banc de sable, accumulation de sable, de gravier ou de galets le long du littoral ou du lit d'un cours d'eau.

Toponymes

Anse du Banc de Sable, une anse du fleuve Saint-Laurent, dans Notre-Dame-des-Neiges (municipalité), MRC Les Basques,Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 08' 13" Nord; 69° 15' 14" Ouest.
Baie du Banc de Sable, baie de la rive Ouest de la rivière Péribonka, dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 53' 28" Nord; 71° 27' 09" Ouest.
Lac du Banc de Sable (rivière du Banc de Sable), plan d'eau traversé par la rivière du Banc de Sable (rivière Péribonka), MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac du Banc de Sable, situé dans le territoire non organisé de Rivière-Nipissis, MRC Sept-Rivières, au Côte-Nord, au Québec
Rivière du Banc de Sable (rivière Péribonka), affluent de la rivière Péribonka, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière du Banc de Sable (rivière Mistassibi), affluent de la rivière Mistassibi, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.